Ниже представлен список матчей сборной Северной Македонии по футболу, проведённых командой в 2010—2019 годах.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Северной Македонии по футболу
Футбол в Северной Македонии